Ryska superligan i ishockey 2007/2008 var den tolfte och sista säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. Den ersattes av Kontinental Hockey League säsongen 2008/2009. 20 lag deltog i ligan och Salavat Julajev Ufa vann både grundserien och mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades 57 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet

Åttondelsfinaler
Salavat Julajev - Amur 3-1 (2-1, 2-0, 2-3, 7-2) 
Metallurg Mg - Neftechimik 3-2 (4-1, 3-4, 4-2, 2-3, 4-1) 
CSKA - Traktor 3-0 (6-0, 6-1, 3-2) 
Chimik - Severstal 2-3 (3-4, 3-2so, 1-2, 2-1, 2-3) 
Lokomotiv - Lada 3-1 (4-1, 3-0, 1-3, 6-4) 
SKA - Spartak 3-2 (3-0, 6-1, 1-7, 3-5, 4-0) 
Ak Bars - HC MVD 3-0 (6-2, 4-3so, 4-1) 
Avangard - Dynamo 1-3 (3-4, 3-2, 2-3, 2-3)

Kvartsfinaler
Salavat Julajev - Severstal 3-0 (3-1, 2-1, 3-0) 
Metallurg Mg - Dynamo 3-2 (4-3s, 2-4, 2-3, 1-0s, 5-0) 
CSKA - Ak Bars 0-3 (0-6, 5-6, 2-3) 
Lokomotiv - SKA 3-1 (0-4, 5-1, 2-0, 2-1)

Semifinaler 
Salavat Julajev - Ak Bars 3-1 (3-0, 1-2, 4-3, 4-3) 
Metallurg Mg - Lokomotiv 0-3 (0-2, 2-3, 1-2s)

Final
Salavat Julajev - Lokomotiv 3-2 (0-3, 2-0, 4-1, 0-1, 4-1)

Källor 

Ishockeysäsongen 2007/2008
2007 i Ryssland
2008 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey